Узунов — фамилия; имеет женскую форму Узунова.
 Узунов, Атанас (1857—1887) — болгарский военный деятель.
 Узунов, Георги Стоянов (1904—1971) — болгарский медик и физиолог, член и заместитель председателя Болгарской АН (1961—68).
 Узунов Георгий Иванов (в монашестве Григорий; 1906—2000) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Ловчанский.
 Узунов, Дечко (1899—1986) — болгарский живописец-портретист, профессор, почётный член Академии художеств СССР, Герой Социалистического Труда (1967).
 Узунов, Димитр (1922—1985) — болгарско-австрийский оперный певец. Народный артист Болгарии. Лауреат Димитровской премии.